Seznam brigad z zaporedno številko 68.

Seznam 
 Pehotne
 68. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 68. mehanizirana brigada (ZSSR)
 68. tovorna brigada (Japonska)
 68. brigada za varovanje obalnih področij Sevastopol

 Oklepne
 68. gardna tankovska brigada (ZSSR)

 Artilerijske
 68. poljska artilerijska brigada (ZDA)

 Inženirske
 68. inženirska saperska brigada (ZSSR)

 Komunikacijske
 68. radijsko-tehnična brigada (ZSSR)

Glej tudi